La competició de dobles masculins va ser una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. La competició es va disputar entre el 16 i el 23 d'agost de 1920 i va comptar amb la participació de 22 parelles d'onze nacions.

Classificació

Quadre

Fase final 

La final de consolació no es va disputar perquè la parella formada per François Blanchy i Jacques Brugnon no es van presentar al partit, de manera que els seus compatriotes Maxime Décugis i Pierre Albarran van aconseguir automàticament la medalla de bronze.

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Bibliografia 
 Belgium Olympic Committee (1957). Olympic Games Antwerp 1920: Official Report. 
 Wudarski, Pawel (1999). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich " (PDF). [Consulta: 9 agost 2011]

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins  a ITF 
 Quadre dobles masculins  a Sports-Reference 

Masculi Doble